Мукашева — женская форма фамилии .
 Мукашева, Кайыр (род. 1938) — cтарший чабан совхоза «Улахол» Иссык-Кульской области, Киргизская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Мукашева, Маргарита Евгеньевна (род. 1986) — казахстанская легкоатлетка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.